5 har flere betydninger:
 5 − det 5. år efter Kristi fødsel
 5 (tal) − det naturlige tal efter 4 og før 6
 5 (EP) − en EP af Basim fra 2013
 5 (TV-kanal) − en tv-kanal fra Filippinerne